Brisbane International 2013 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu Brisbane International rozgrywany w dniach 30 grudnia 2012–6 stycznia 2013 roku w Brisbane na kortach twardych o puli nagród 436 630 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Australii